

Aziende 
 Meindl – azienda calzaturiera della Germania

Persone 
 Anthony Meindl – attore statunitense
 Eugen Meindll – generale tedesco
 Leonardo Meindl – cestista brasiliano con cittadinanza italiana
 Paulo César Reis Meindl Von Berger – cestista e allenatore di pallacanestro brasiliano